Das Dameneinzel der Australasian Championships 1926 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.

Vorjahressiegerin war Daphne Akhurst. Im Finale standen sich, wie im letzten Jahr, erneut Akhurst und Esna Boyd gegenüber, das Akhurst mit 1:6, 8:6 und 6:4 gewann. Für Akhurst war es der zweite Finalsieg bei den Australasian Championships, wohingegen Boyd ihre fünfte Finalniederlage in Folge hinnehmen musste.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Dameneinzel
1926